Australosyodon est un genre éteint de reptiles carnivores de l'ordre des thérapsides et du sous-ordre des dinocéphales. Il appartient à la famille des Anteosauridae et à la sous-famille des Syodontinae. Il a vécu durant le Permien moyen, au Guadalupien, soit il y a environ entre  à  millions d'années.

Son fossile est constitué d'un crâne quasi complet, en partie écrasé, avec sa mandibule. Il a été découvert en Afrique du Sud dans le désert du Karoo.

L'espèce type et seule espèce, Australosyodon nyaphuli, a été décrite par  en 1994.

Étymologie 
Le nom générique est construit du mot « australo » « du Sud »  et de syodon composé du grec ancien « choíros », « porc » et de « dónti » « avec des dents » pour signifier un animal « austral à dents de porc ». Ce nom rappelle les canines saillantes de l'animal qui ressemblent à des canines inférieures du sanglier. Le nom spécifique nyaphuli rend hommage à John Nyaphuli, qui a découvert le fossile.

Description 
Australosyodon est un antéosauridé de taille moyenne avec un crâne haut, mais assez étroit, de  de long, beaucoup plus court que ceux des antéosaurinés qui peuvent atteindre jusqu'à .
 
Il est proche du genre Syodon, avec qui il est aujourd'hui classé en groupe frère. La section des canines est une des caractéristiques qui distinguent ces deux genres : cette section est ovoïde chez Australosyodon tandis qu'elle est circulaire chez Syodon.

Classification 
L'analyse phylogénétique de J. C. Cisneros  aboutit au cladogramme suivant qui montre la position d'Australosyodon :

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes 

Genre de thérapsides (nom scientifique)
Thérapside du Permien
Paléontologie en Afrique du Sud
Taxon fossile décrit en 1994